Varga József
 Varga József (1839–1898) amerikai polgárháborús katona őrmesteri rangban
 Varga József (1853–1916) esperes-plébános
 Varga József (1860–1938) ének-zene tanár, tanítóképző-intézeti tanár, zeneszerző
 Varga József (1891–1956) vegyészmérnök, iparügyi miniszter
 Varga József (1895–1987) politikus, országgyűlési képviselő
 Varga József (1902–1976) színész
 Varga József (1903–1991) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Varga József (1921–2001) táncos, a Népművészet Mestere
 Varga József (1926–2011) sportújságíró
 Varga József (1929–1981) a Magyar Rádió, később a Magyar Televízió bemondója, műsorvezetője
 Varga József (1930–2021) nyelvész, író
 Varga József (1934–1982) politikus, jogász, a Minisztertanács Titkárságának vezetője (1976–1982)
 Varga József (1935) vegyészmérnök
 Varga József (1942) ejtőernyős
 Varga József (1954) 31-szeres válogatott labdarúgó, az 1982-es és 1986-os világbajnokság résztvevője
 Varga József (1954) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Varga József (1955) vízilabdázó
 Varga József (1955) labdarúgó (Rába ETO)
 Varga József (1955) gyeplabdázó
 Varga József (1957) kardvívó
 Varga József (1962) politikus, országgyűlési képviselő
 Varga József (1963) kosárlabdázó, edző
 Varga József (1965) Mensáros László-díjas kárpátaljai származású színész, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház egyik alapítója
 Varga József (1967) triatlonista
 Varga József (1974) táncművész, táncpedagógus
 Varga József (1988) labdarúgó (Videoton)
 Varga József kézilabdaedző
 Varga József, az Ifjúmunkás (a romániai KISZ lapja) főszerkesztője 1979-től 1989-ig
 Varga József, Rátz Tanár Úr-életműdíjas, matematika–fizika szakos pedagógus

Hasonló nevűek

 Varga D. József (1917–1976) színész
 Varga T. József (1946) szinkronszínész, szinkronrendező
 V. Varga József (?) a Fejér Megyei Hírlap újságírója